Луис Рубиньос Серна (; ) — перуанский футболист, выступавший на позиции вратаря.

Клубная карьера 
Профессиональную карьеру начал в 1961 году в клубе «Спортинг Кристал», где в том же году национальный чемпионат. В 1963 был отдан в «Универсидад Сан-Мартин», но уже в следующем году вернулся в «Спортинг». За следующие девять лет в столичном клубе сумел трижды выиграть чемпионат Перу. В 1974 стал игроком «Университарио» и тогда же выиграл национальное первенство.

В следующем сезоне отправился в «Карлос А.Маннуччи», где во время некоторых игр играл роль тренера команды. В 1977 вернулся в «Университарио», где в том же году завершил карьеру. В 1985 вернулся, чтобы сыграть пару матчей в перуанской Примере за «Сан-Агустин». Рубиньос работал тренером вратарей в том клубе, и из-за травм двух вратарей ему пришлось встать в ворота. Ему было 44 года, когда он провёл последний матч в своей карьере.

Карьера за сборную 
Дебют за национальную сборную Перу состоялся 17 марта 1963 в матче против сборной Эквадора (3:0). Был включен в состав сборной как основной вратарь на чемпионат мира 1970 в Мексике.

Достижения

«Спортинг Кристал» 
 Чемпион Перу: 1961, 1968, 1970, 1972

«Университарио» 
 Чемпион Перу: 1961, 1968, 1970, 1972

Ссылки 
 Профиль
 

Футболисты Перу
Игроки сборной Перу по футболу
Игроки ФК «Спортинг Кристал»
Игроки ФК «Университарио»